

Patronymie
 Andrew Crommelin (1865–1939) est un astronome britannique.
 Louis Crommelin (1653-1727) est un industriel huguenot originaire de Picardie.
 Walter Crommelin (1948-), acteur néerlandais.

Divers
 (1899) Crommelin est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 27P/Crommelin est une comète périodique du système solaire ;
 Crommelin est un cratère lunaire dans l'hémisphère sud de la face cachée de la lune près du pôle Sud.